ГП — аббревиатура, которая означает:

В обществе:

 Государственное предприятие — предприятие с государственной формой собственности.
 Государственная программа — система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики (например Государственная программа Российской Федерации).
 Гражданская платформа.
Группа поддержки — группа болельщиков команды (чаще всего, спортивной), которые в рамках поддежки своей команды демонстрируют зрителям свои номера. Чаще всего это номера, связанные с чирлидингом, но могут быть и песни, перформансы, и другое творчество.
Генеральный прокурор-высшее должностное лицо в системе российской прокуратуры. Назначается на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации и освобождается от должности президентом Российской Федерации. Срок полномочий Генерального прокурора РФ — 5 лет.
Генеральная прокуратура-

В военном деле:
 Главный пост в войсках ВНОС.
Гражданский противогаз — серия противогазов ГП-4у, ГП-5, ГП-7 и ГП-9.
 Гранатомёт подствольный (например ГП-25).
 Горная пушка (например 76-мм горная пушка ГП).
Газовый промысел

В литературе:
 Гарри Поттер — главный герой одноимённой серии романов.
 Гурий Пуппер — светлый маг в серии книг «Таня Гроттер».

Иное:
 Гарантирующий поставщик.
 Генеральный план — раздел архитектурного проекта.
 Географическое положение.
 Главная партия (в симфонии).
 Глобальное потепление — современное повышение среднегодовой температуры Земли.
 Государство Палестина.
 Гравитационное поле — например, гравитационное поле Земли.
 Графический процессор.
 «Грозовой перевал» — роман Эмили Бронте.
Графический планшет.
 Голубой патруль.